Kiss Ottó (1876–1936)
 Kiss Ottó (1928–2017) sportvezető
 Kiss Ottó (1960) sportvezető
 Kiss Ottó (1963) költő, író

Jegyzetek